Ollas de Caramacate peut désigner :

Toponymes

Ollas de Caramacate : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua ;
 Ollas de Caramacate : la capitale de la paroisse civile d'Ollas de Caramacate de la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme